František Patočka může být:

 František Patočka (spisovatel) (1836–1906), český spisovatel a filolog
 František Patočka (lékař) (1904–1985), český lékař, bakteriolog, virolog a imunolog
 František Patočka (sochař) (1927–2002), slovenský sochař